Alanngorliit bezeichnet:
 Alanngorliit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Alanngorliit (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Alanngorliit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland